Маро Енгел () е германски автомобилен състезател, роден на 27 август 1985 г. в Мюнхен. През 2017 г. се състезава във ДТМ с отбора на ЗИЛБЕРПФАЙЛ Енърджи и Формула Е с Венчъри. Двукратен победител в Макао ГТ Къп. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още в различни серии на Формула 3, състезания за ГТ автомобили и др. Той е член на клуба „Шампиони за мир“, създаден от фондация Мир и спорт, в който членуват над 90 спортисти от цял свят като Новак Джокович, Сергей Бубка, Дидие Дрогба, Елена Исинбаева, Себастиен Льоб и др.

Статистика 

Бележки:
  – Като гост пилот не участва в класирането.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Енгел, Маро